Сезон 1977/78 — 68-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 67-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола. По итогам сезона клуб в двенадцатый раз в своей истории стал чемпионом Австрии.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Первый дивизион.

Состав команды

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок обладателей кубков УЕФА 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 1977/78
Чемпионат Австрии 1977/78 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 1977/78 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок обладателей кубков УЕФА 1977/78 на сайте AustriaSoccer.at

1977/1978
Аустрия Вена